Парний тенісний турнір серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро проходив у Олімпійському тенісному центрі з 6 по 14 серпня.

Серена і Вінус Вільямс були дворазовими чемпіонками попередніх Олімпіад, але в Ріо-де-Жанейро поступилися уже в першому колі.

Чемпіонками стали Катерина Макарова та Олена Весніна з Росії.

Розклад змагань

Сіяні пари

Сітка

Легенда 

 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = Місце ITF
 Alt = Заміна
 PR = Захищений рейтинг

 w/o = Без гри
 r = Зняття
 d = Присуджена перемога

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Women's Doubles Drawsheet
 Olympic Tennis Event
 Entry List

Жіночий парний турнір
Тур WTA 2016
2016 у тенісі‎